Райан Брокхофф (; род. 23 августа 1990 года в Мельбурне, Австралия) — австралийский баскетболист. Игрок сборной Австралии.

Карьера 
Брокхофф начал заниматься баскетболом в Австралийском спортивном институте, где на него обратили внимание тренеры Университета Вальпараисо в штате Индиана. В последние два сезона выступления за университет (2011/2012, 2012/2013) Райан стал лидером команды со средней результативностью 15,7 очка и 7,3 подбора, получив почетное упоминание среди лучших игроков-студентов США по версии Asssociated Press.

Брокхофф выставился на Драфт НБА 2013 года, но его не выбрали, и Райан подписал контракт с «Бешикташем». В сезоне 2014/2015 Брокхофф набирал по 10,9 очка, 5,4 подбора в Еврокубке и 11,5 очка, 6,2 подбора в матчах чемпионата Турции.

Летом 2015 года Брокхофф пробовал себя в Летней лиге НБА. В 5 матчах за «Денвер Наггетс» в среднем набирал 4,4 очка и 1,6 подбора.

В сентябре 2015 года подписал трёхлетний контракт с краснодарским «Локомотив-Кубань».

Сборная Австралии 
За сборные Австралии разных возрастов Райан выступает с 2008 года. В составе студенческой сборной он впервые сыграл на Универсиаде-2011 в Шэньчжэне, а в 2013 году в финале казанской Универсиады уступили в финале студенческой сборной России.

На чемпионате мира 2014 года статистика Брокхоффа составила 7,7 очка, 2,5 подбора и 1 передача.

Достижения

Клубные 
  Бронзовый призёр Евролиги: 2015/2016
  Серебряный призёр Еврокубка: 2017/2018

В составе сборной Австралии 
  Чемпион Океании: 2015
  Серебряный призёр Универсиады: 2013

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Вальпараисо

Баскетболисты Австралии
Игроки БК «Бешикташ»
Игроки БК «Локомотив-Кубань»
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки «Саут-Ист Мельбурн Финикс»
Игроки сборной Австралии по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2016 года